

Astronomia
 397 Vienna – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria
 Vienna (Wien) – città capitale costituente anche uno stato federato
 Vienna (Wien) – fiume che scorre nella suddetta

Canada
 Vienna – villaggio assorbito all'interno di Bayham in Ontario

Stati Uniti d'America
 Vienna – città della contea di Clark, Dakota del Sud 
 Vienna – capoluogo della contea di Dooly, Georgia 
 Vienna – capoluogo della contea di Johnson, Illinois 
 Vienna – città della parrocchia di Lincoln, Louisiana
 Vienna – città della contea di Kennebec, Maine 
 Vienna – città della contea di Dorchester, Maryland 
 Vienna – chartered towship della contea di Genesee, Michigan
 Vienna – township della contea di Montmorency, Michigan
 Vienna – capoluogo della contea di Maries, Missouri
 Vienna – census-designated place della contea di Warren, New Jersey
 Vienna – città della contea di Oneida, New York 
 Vienna – città della contea di Fairfax, Virginia 
 Vienna – città della contea di Wood, Virginia Occidentale
 Vienna – città della contea di Dane, Wisconsin
 Vienna – stazione della metropolitana di Washington

Informatica
 Windows 7 (già Vienna) – sistema operativo Microsoft
 Vienna (virus)

Musica
 Vienna – singolo di Billy Joel del 1977, dall'album The Stranger
 Vienna – album degli Ultravox del 1980
 Vienna – singolo degli Ultravox del 1981, dall'album omonimo

Onomastica
 Vienna – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate
 Vienne
 Wien